Еле́на Вита́льевна Дро́бышева (Коняева) (род. 3 декабря 1964, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.

Биография 
Елена Коняева (в возрасте шестнадцати лет выбрала фамилию матери — Дробышева) родилась 3 декабря 1964 года в Москве, в актёрской семье. 

Отец — Виталий Анатольевич Коняев (род. 11 мая 1937), Народный артист Российской Федерации. Мать — Нина Ивановна Дробышева (род. 21 июля 1939), Народная артистка РСФСР. 

В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (курс Е. Р. Симонова). 

Служила в Московском драматическом театре имени Рубена Симонова, Театре имени Моссовета, Центре драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина.

С января 1996 по декабрь 2005 года работала в Московском государственном «Театре Луны» под руководством Сергея Проханова. 

В 2005 году вела ток-шоу «Поговори с ней» на телеканале «Домашний».

Личная жизнь 
 Первый муж — Дмитрий Михайлович Липскеров (род. 19 февраля 1964), российский писатель, драматург. Познакомились в 1985 году в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, вскоре поженились. Брак продлился всего одиннадцать месяцев. Детей в браке не было.
 Второй муж — Александр Вячеславович Кознов (28 июня 1963 — 20 декабря 2009), советский и российский актёр театра и кино. Брак продлился недолго. Сына Филиппа Елена воспитывала одна.
 Сын — Филипп Александрович Дробышев (род. 1990), живёт, учится и работает во Франции, владеет несколькими иностранными языками, включая японский.

Творчество

Роли в театре

Московский государственный «Театр Луны» 
 "Ночь нежна" Ф. Фицджеральд — Вайолетт Маккиско
 «Чайка» А. П. Чехова — Нина Заречная
 «Самоубийца» Н. Эрдмана — Серафима
 «Бег» М. Булгакова — Серафима Корзухина
 «Мещерские» Ивана Бунина — Соня

Театр имени Моссовета 
 «Убийственная любовь» (режиссёр — С. Виноградов) —

Центр драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина 
 «Трансфер» М. Курочкина  (режиссёр — М. Угаров) — жена Цурикова

Фильмография

Участие в видеоклипах 
 2001 — видеоклип на песню «Мишель» в исполнении российского эстрадного певца Валерия Леонтьева. Съёмки видеоклипа пpoxoдили в Ниццe и в Мocквe в 2001 году (производство «Студии Юрия Грымова» (Студии «ЮГ»)).

Участие в телепроекте 
В 1-м выпуске принимал участие в телеигре «Форт Боярд» (в 2003 году, состав команды: Владислав Галкин, Михаил Антонов, Андрей Кондрашов, Сергей Галанин и Эвелина Блёданс, выигрыш 79 210 рублей.

Примечания

Ссылки 
 Елена Дробышева. Биография, театральные работы, фильмография. Сайт «Российские и советские актёры» // rusakters.ru
 Елена Дробышева. Биография, фильмография. // ruskino.ru
 Елена Дробышева. Биография, фильмография. // bestactor.ru
 Елена Дробышева. Биография. Сайт «Вокруг ТВ» // vokrug.tv
 Елена Дробышева. Биография, обзор фильмов и спектаклей с участием актрисы, фотографии. // afisha.ru
 Елена Дробышева. Биография, фильмография. Государственный интернет-канал «Россия» // russia.tv

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина